Bramble peut désigner :

Boisson 
 Bramble, cocktail à base de gin, de jus de citron, de sirop de glucose et de liqueur de mûre.

Toponymie 
 Bramble Cay, l'île la plus au nord de l'Australie ;
 Bramble Haven, atoll appartenant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Bramble Peak, montagne en Antarctique de l'Est ;
 Bramble, Indiana, États-Unis.

Noms 
Bramble est le nom de famille des personnes suivantes :
 Dan Bramble (né en 1990), sauteur en longueur britannique ;
 Fitzgerald Bramble (né en 1967), joueur de football vincentais ;
 James H. Bramble (1930-2021), mathématicien américain ;
 Keron Bramble (né en 1992), cycliste sur piste de Trinité-et-Tobago ;
 Ronce de Livingstone (né en 1960), boxeur de St. Kitts et Nevis ;
 Titus Bramble (né en 1981), footballeur anglais.

Autres 
 , plusieurs navires de la Royal Navy.

Homonymie de patronyme